Cruells, desguassos d'aigua empantanada dels camps de conreu
 Croells (Campome), caseria del municipi de Campome (Conflent)
 Croells i Serrat, veïnat del municipi de Planoles (Ripollès)
 Cel de Cruells, muntanya i enclavament del municipi de Perafita entre els d'Olost i Sant Boi de Lluçanès (Osona)